

Урожайна — присілок, Котельницький район, Кіровська область
 Урожайна — присілок, Леб'яжівський округ, Курганська область

Урожайна — залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці

Див. також 
 Урожайне